Медаль Эддингтона () — награда Королевского астрономического общества, присуждаемая ежегодно (до 2013 − раз в два года) за выдающиеся исследования в области теоретической астрофизики. Названа в честь выдающегося английского астрофизика сэра А. С. Эддингтона.

Награждённые медалью Эддингтона 

 1953: Ж. Леметр
 1955: Х. ван де Хюлст
 1958: Х. У. Бэбкок
 1959: Д. С. Хей
 1960: 
 1961: Х. А. Бете
 1962: А. Лальман
 1963: А. Р. Сэндидж и М. Шварцшильд
 1964: Х. Фридман и Р. Таузи
 1965:  и 
 1966: Р. Вильдт
 1967: Р. Кристи
 1968: Р. Х. Браун и 
 1969: Э. Хьюиш
 1970: Т. Хаяси
 1971: 
 1972: П. Леду
 1975: С. Хокинг и Р. Пенроуз
 1978: У. А. Фаулер
 1981: Д. Пиблс
 1984: Д. Линден-Белл
 1987: 
 1990: 
 1993: Л. Местел
 1996: А. Х. Гут
 1999: Р. Блэндфорд
 2002: 
 2005: 
 2007: И. Д. Новиков
 2009: 
 2011: 
 2013: 
 2014: 
 2015: Р. А. Сюняев
 2016: 
 2017: Кэти Кларк
 2018: Клаудиа Марастон
 2019: Бернард Шатц
 2020: Стивен Балбус
 2021: Хиранья Пейрис

Примечания

Ссылки 
 Список награждённых на официальном сайте Королевского астрономического общества

Награды Королевского астрономического общества
Медали Великобритании
Астрофизика и общество
Награды по алфавиту